Iziaslav Vladimirovitch (en  et en ) dit Iziaslav  de Kiev ou encore Iziaslav de Sierwersk, est un Grand-prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né en 1186 et mort en 1255), qui régna de 1233 à 1234.

Fils de Vladimir Igorevitch et de Svoboda Konchakovna (fille de Konchak, khan des Polovtses), il est également prince de Terebovlia en 1210 et prince de Novgorod-Severski jusqu'en 1235.

Biographie 
Son père, le riourikide Vladimir Igorevitch (fils d'Igor Sviatoslavitch le prince de Tchernigov), prince de Putivl et de Novo-Severski (mort en 1212), lui laisse en héritage de nombreuses terres à sa mort. Mais les sources, chroniques et annales divergent sur son origine, certaines affirmant qu'il serait plutôt le fils de Mstislav III Boris de Kiev, ou encore celui de Mstislav Mstislavich.

Il naît en captivité des Polovtses (ou Coumans) avant de plus tard être libéré avec ses frères et sœurs. En 1206, il part avec son père et ses oncles en principauté de Galicie, à l'invitation des boyards après la mort de Roman le Grand.

En 1211, pendant la campagne hongro-polonaise en Volhynie, il vient avec les Polovtses au secours de Roman Igorevitch, assiégé dans la ville de Zvenigorod, mais est finalement battu.

En 1233 il s'allie aux Polovtses pour détrôner Vladimir IV de Kiev. L'année suivante, Vladimir IV le chasse de Kiev, remonte sur le trône et le conserve jusqu'en 1236.  

Son règne est donc intercalé dans celui de Vladimir IV de Kiev qu'il a détrôné.

Famille

Union et descendance 
Il fut marié à Agathe, avec qui on ne sait presque rien, ni sur elle, ni sur leur descendance.

Ancêtres

Annexes

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

Iziaslav04
Iziaslav04
Iziaslav04
Iziaslav04
Iziaslav04
Iziaslav04
Iziaslav04